Чорний лебідь — вид роду лебедів.
 Чорний лебідь — найпопулярніший приклад застосування критерію Поппера
 Чорний лебідь — теорія Насіма Талеба.
 Чорний лебідь — книга про випдаковість та невизначеність епістомолога Насіма Талеба. Українською перекладено у 2017 році.
 Чорний Лебідь — розсіяне скупчення M18
 Чорний лебідь — фільм Даррена Аронофскі